United States Amateur Championship, vanligen kallad U.S. Amateur, är en amatörgolftävling och spelas årligen i USA sedan 1895. Tävlingen organiseras av United States Golf Association och spelas varje år i augusti månad över sju dagar. Tävlingen är öppen för alla amatörgolfspelare med ett USGA handikapp på 2,4 eller lägre.

Format 
Startfältet består av 312 spelare som spelar 18 hål slagtävling på måndagen och 18 hål slagtävling på tisdagen. De 64 bästa spelarna efter 36 hål kvalificeras sedan till matchspel, där matchernas förlorare slås ut. 
 18 hål matchspel på onsdagen med de 64 bästa spelarna från slagtävlingen,
 18 hål matchspel på torsdagsmorgonen med de kvarvarande 32 spelarna, följt av 18 hål matchspel med de kvarvarande 16 spelarna,
 18 hål matchspel på fredagen med de 8 kvarvarande spelarna.
 Semifinal på lördagen med 18 hål matchspel med de 4 kvarvarande spelarna,
 Final över 36 hål matchspel på söndagen.

Historia 
U.S. Amateur är det äldsta mästerskapet som USGA arrangerar och spelades för första gången 1895. Året innan, 1894, var det två tävlingar som kallade sig "National Amateur Championship", där den ena spelades på Newport Country Club och den andra på St. Andrews Golf Club i New York. Detta var problematiskt och gjorde att båda klubbarna proklamerade att deras vinnare var nationsmästare. Detta löstes genom att representanter från Newport Golf Club, St. Andrews Golf Club, The Country Club in Brookline, Shinnecock Hills Golf Club, och Chicago Golf Club grundade USGA den 22 december 1894. U.S. Amateur Championship spelades för första gången året därpå, tillsammans med U.S. Open och U.S. Women's Amateur och organiserades av den då nygrundade organisationen USGA. 

Mellan åren 1965-72 spelades tävlingen uteslutande i slagtävlingsformat.

Många vinnare av U.S. Amateur har blivit framgångsrika proffs senare i karriären. Listan inkluderar Bobby Jones (vann tävlingen 5 gånger), Jerome Travers (vann tävlingen 4 gånger), Jack Nicklaus (två vinster) och Tiger Woods (tre vinster; dessa var 1994-96 och är den enda spelaren att ha vunnit tävlingen tre år i rad).

År 2008 blev den då 18 år och 1 månad gamla Danny Lee från Nya Zeeland den yngsta vinnaren någonsin av tävlingen.

Vinnaren av tävlingen får automatiskt en inbjudan till alla majortävlingar, med undantag för PGA Championship. Tvåan i tävlingen blir även han inbjuden till att spela US Masters och U.S. Open, men spelarna måste behålla sin amatörstatus för att få spela (eller kvalificera sig in i tävlingen på annat sätt).

Vinnare

Referenser

Golf i USA
Golftävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1895